Magyarország
 Gyulaj, település Tolna megyében
 Nyírgyulaj (1908-ig Gyulaj), település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Térképet tartalmazó egyértelműsítő lapok